A Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa ("Data Privacy Brasil") é uma entidade civil sem fins lucrativos sediada em São Paulo. A organização dedica-se à interface entre proteção de dados pessoais, tecnologia e direitos fundamentais.

Origem 
A Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa foi fundada em 2019 por ativistas que participaram da elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ("LGPD"). O lançamento da ONG ocorreu em janeiro de 2020 com o projeto "Memória da LGPD", documentário que analisa as disputas em torno da afirmação de direitos digitais no Brasil.

Privacidade e pandemia 
Em abril de 2020, a associação lançou o relatório "Privacidade e pandemia", que apresenta recomendações sobre uso de dados pessoais em políticas de combate à Covid-19. O relatório apresenta recomendações a gestores públicos, como motivação clara, finalidade da coleta, ciclo de vida e descarte dos dados, pseudo-anonimização, tecnologias de código aberto e medidas de transparência. De acordo com o instituto, iniciativas de monitoramento com base em informações de serviços de telecomunicações carecem de transparência e fundamentação clara.

Caso IBGE no Supremo Tribunal Federal 
Em maio de 2020, a associação foi aceita como amicus curiae no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.387 no Supremo Tribunal Federal. A ADI foi movida pela Ordem dos Advogados do Brasil e diferentes partidos políticos contra a Medida Provisória 954/2020 do governo federal. A Medida Provisória previa o repasse de dados (nome, endereço e telefone celular) de brasileiros, das empresas de telecomunicações ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

A tese apresentada pela associação foi de que a proteção de dados pessoais é um direito fundamental autônomo. Os votos dos ministros Rosa Weber, Edson Fachin e Gilmar Mendes adotaram o mesmo posicionamento, reconhecendo o caráter autônomo da proteção de dados e a ausência de finalidade específica, adequação, necessidade e segurança no repasse dos dados de milhões de brasileiros ao IBGE.

Livro - Os Dados e o Vírus (e-Book) 
Em abril de 2020, a associação abriu o edital para a seleção de ensaios sobre o tema "COVID-10 e os direitos à privacidade e proteção de dados pessoais". Desta seleção resultou um e-Book "Os Dados e o Vírus: pandemia, proteção de dados e democracia" que compila 18 ensaios escritos por autores de diversas partes do Brasil.

Os ensaios evidenciam as tensões geradas no âmbito da saúde pública e proteção de dados pessoais pelo uso de tecnologias para o combate ao coronavírus e para a adaptação à nova realidade. Considerando a diversidade de visões apresentadas, o livro é seccionado em quatro partes: A responsabilidade do Poder Público, A ausência de salvaguardas que fragiliza os direitos, O problema do uso de dados sensíveis e O receio de uma vigilância contínua.

Financiamento e direção 
A Associação possui financiamento de filantropias internacionais como Ford Foundation, Open Society Foundations e AccessNow. Os financiamentos seguem uma Política de Financiamento Ético.

A Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa é dirigida por Bruno R. Bioni e Rafael A. F. Zanatta, pesquisadores da Universidade de São Paulo.

Associações do Brasil